

Geografia

Niemcy 
 Czarnikau – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Czarnków